La Víbora kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Víbora, Paso de Ovejas, ort, 
 La Víbora, Tlalixcoyan, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar